Klub Sportowy Leśnik (KS Leśnik Poznań, Leśnik Poznań) – łuczniczy klub sportowy założony w 1937 r. z inicjatywy pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Obok OŚ AZS Poznań (Surma Poznań)  jest jednym z dwóch klubów łuczniczych działających na terenie Poznania. Treningi odbywają się przy ul. Urbanowskiej 41 przy estakadzie PST, na atrakcyjnych przyrodniczo terenach.

Jest jedynym klubem w Polsce, który ma infrastrukturę torów łuczniczych umożliwiającą strzelanie do celów ruchomych.

W ramach Młodzieżowego Centrum Sportu klub współpracuje z kilkoma szkołami podstawowymi oraz gimnazjami. W okresie zimowym umożliwia członkom korzystanie pod nadzorem opiekuna z siłowni.

Sekcje klubu
 Łucznictwo sportowe
 Łucznictwo rekreacyjne
 Łucznictwo tradycyjne
 Strzelectwo pneumatyczne

Bibliografia 
 Oficjalna strona Klubu Sportowego Leśnik Poznań

Leśnik, Poznań
Kluby sportowe w Poznaniu